Міллерово— топонім у Росії:

 Міллерово — місто в Росії, адміністративний центр Міллерівського району Ростовської області та Міллеровського міського поселення.
 Міллерове — залізнична станція міста Міллерове.
 Міллерове — аеропорт міста Міллерове.
 Міллерово — військовий аеродром у Ростовській області, розташований в 5 км північно-західніше міста Міллерово.
 Міллерове — село в Куйбишевському районі Ростовської області.

Див. також 
 Міллеровський район